Дуку:

 Граф Дуку — персонаж вселенной Звёздных Войн.
 Дулькуг или Дуку — пристанище богов в шумерской мифологии.